Ракетный катер
 Малый ракетный корабль
 Сторожевик